Рахими — восточная фамилия:

 Рахими, Атик (род. 1962) — афганский и французский писатель и кинорежиссёр.
 Рахими, Даниэль (род. 1987) — шведский профессиональный хоккеист иранского происхождения.
 Рахими, Мехди (1921—1979) — иранский генерал, сторонник шаха Пехлеви, казнён после победы Исламской революции.
 Рахими, Мохаммад Реза (род. 1949 года) — иранский государственный деятель, бывший вице-президент страны.
 Рахими, Мухаммеджан (1901—1968) — таджикский советский поэт.
 Рахими, Хасан (род. 1989) — иранский борец вольного стиля, чемпион мира и Азии.
 Рахими, Шакирджан (1893—1938) — узбекский просветитель, педагог.